Schiewe ist der Familienname folgender Personen: 

 Carolin Schiewe (* 1988), deutsche Fußballspielerin
 Christina Schiewe (* 1980), deutsche Filmregisseurin
 Jochen Schiewe (* 1965), deutscher Geoinformatiker und Hochschullehrer 
 Jürgen Schiewe (* 1955), deutscher Sprachwissenschaftler
 Torben Schiewe (* 1985), deutscher Volleyballspieler
 Ulf Schiewe (* 1947), deutscher Schriftsteller